Scholer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Scholer (* 1982), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Bob Scholer (* 1942), luxemburgischer Komponist und Jazzmusiker
 David Scholer (1938–2008), US-amerikanischer Theologe 
 Friedrich Scholer (1874–1949), deutscher Architekt
 Othon Scholer (* 1929), luxemburgischer Klassischer Philologe 
 Wolfgang Scholer (* 1959), deutscher Tischtennisspieler